Highway kan syfta på:

 Highway (film, 2002) – en amerikansk långfilm från 2002 i regi av James Cox, originaltitel Highway
 Highway (musikalbum) – ett musikalbum från 1970 av den brittiska rockgruppen Free
 Highway (musikgrupp) – en musikgrupp från Montenegro som deltog i Eurovision Song Contest 2016
 Highway (väg) – en väg
 Highway (väggmålning) – en graffitiväggmålning från 1989 vid Rågsveds fritidsgård